Randolph kan syfta på:

 Randolph, Iowa – en ort i Iowa
 Randolph, Kansas – en ort i Kansas
 Randolph, Minnesota – en ort i Minnesota
 Randolph, New Hampshire – en ort i New Hampshire
 Randolph, Utah – en ort i Utah
 Randolph, Vermont – en ort i Vermont
 Randolph, Wisconsin – en ort i Wisconsin